Nicolás Bravo 2da. Sección kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nicolás Bravo 2da. Sección, Tabasco, Teapa, 
 Nicolás Bravo 2da. Sección, Pichucalco, 
 Nicolás Bravo 2da. Sección, Juárez, 

Robotskapade Mexikoförgreningar